Бортовая система мониторинга транспортных средств (БСМТС) - навигационное оборудование, устанавливаемое на транспортное средство (автомобиль, грузовик и т.д.) и предназначенное для записи (иногда - и передачи) основных параметров движения - координаты (записываемые с помощью ГЛОНАСС/GPS), скорость, ускорение (со встроенного акселерометра) и т.д. Могут работать как в режиме записи на долговременную память самого БСМТС, так и онлайн, непрерывно (с какой-то периодичностью) передавая данные в диспетчерский центр (центр мониторинга дорожной обстановки).

Использование 

Как правило, БСМТС устанавливают в комплектации с собственными средствами навигации, измерения параметров вождения и т.д. - независимо от уже имеющихся в самом транспортном средстве приборов. Это делает показания БСМТС независимыми, что важно для задач контроля за движением транспортного средства и собственно действий водителя, уменьшая риск вмешательства водителя в работу прибора.

Для записи всех учитываемых параметров прибор оборудован собственной долговременной памятью, которая применяется также и в случае наличия радио-модема - для работы с перебоями в радиосвязи (движение в тоннеле, движение на территориях с плохим покрытием сотовой или спутниковой связи).

Записи БСТМС (либо сам факт возможности их последующего анализа) используется для контроля нарушений ПДД, сравнения реального маршрута и километража с маршрутным заданием, мониторинга реальной дорожной обстановки (выявления заторов и пробок), уточнения реальной оси дорог (что важно в случае недавно построенных дорог, ещё не размеченных на картах, либо проездов без оборудованных дорог вовсе).

Наиболее распространено применение данных приборов для служебного и спец транспорта. В РФ нарабатывается практика судебного применения расшифрованных записей при анализе случаев нарушения ПДД и договорных обязательств на транспорте.

Примечания

Ссылки 

Транспорт
Спутниковый мониторинг транспорта
Самописцы
Контрольно-учётные приборы